Анмас () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Савойя, регион Овернь — Рона — Альпы. Является центром кантона Анмас. Округ коммуны — Сен-Жюльен-ан-Женевуа. Код INSEE коммуны — 74012. Мэр коммуны — Кристиан Дюрюсе, мандат действует на протяжении 2014—2020 гг.

Анмас расположен на границе со Швейцарией, приблизительно в 8 километрах к востоку от Женевы. Это вторая по величине коммуна в департаменте с населением в  человек (2018 год).

Географическое положение 

Анмас является частью метрополитенского района Женевы. Он расположен в 2 км от швейцарской границы и в 45 км от Анси, префектуры департамента. На западе от Анмаса находится гора Салев (1300 м) и река Арв, на востоке — гора Вуарон (1450 м), на севере — швейцарская граница.

Климат коммуны умеренный под влиянием Альп и Женевского озера. Самые холодные месяцы — январь и февраль, а самые жаркие — июль и август. 80 дней в году заморозки. Минимальное средняя температура равна −1 °C, а максимальная средняя температура 26 °С. Годовое количество осадков составляет 975,7 мм; 118 дождливых дней в году.

Экономика 
Основной вид деятельности — торговля. Благодаря нынешней курсовой ситуации, большое количество швейцарских жителей приходят в Анмас для закупки продовольствия и других товаров. Значительная часть населения работает в Женеве, где зарплаты выше, чем во Франции.

Компании 
В Анмас находится 1898 предприятий, большей частью магазины и сервисы. Три основные компании, работающие в Анмасе: Parker Hannifin (оборот: 134 млн €), Siegwerk (107 млн €) и Giant Casino Annemasse (17 млн €, увеличился в 2003 году).

Транспорт 
Аннемас является важным транспортным узлом. В городе проходит последний съезд французской автомагистрали А40 до швейцарской границы. Город связан с Анси через шоссе А41. Местные перевозки осуществляется шестью автобусными линиями по компании TP2A. Трамвайная линия в Женеву открыта в 2019 году.

В Анмасе есть железнодорожная станция с 1880 года. Это вторая по важности станция департамента. Проект КОВА позволит расширить существующее железнодорожное сообщение между Анмас и Женевой.

Анмас также обслуживает небольшой аэропорт для небольших туристических и деловых самолетов.

Администрация 
Городской район Анмаса — вторая по величине агломерация в департаменте Верхняя Савойя.

Мэром города в 1977—2008 гг был Роберт Боррел от Социалистической партии. Кристиан Дюпесе был избран мэром в 2008 и в 2014 гг.

Религия 
В Анмасе находятся две католические церкви: Сен-Андре и Сен-Жозеф, одна синагога, две мусульманские мечети, а также несколько протестантских церквей.

Галерея

Города-побратимы 
  Гаггенау
  Серадз
  Буабриан

Примечания 

Коммуны департамента Верхняя Савойя